Амт:

 AMT — американская оружейная компания «Arcadia Machine & Tool, Inc.»
 Амт — административно-территориальная единица в некоторых странах Северной Европы.
 Амт — в Древнем Египте лев с головой крокодила.

См. также 
 Амт-Нойхаус — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.